Hausa puede referirse a:

Estados hausa: entidad política histórica conformada por elementos haussa.
Etnia hausa: grupo étnico formado por los hablantes de dicha lengua.
Idioma hausa: una lengua chádica occidental hablada principalmente en Níger y en Nigeria.